Brecknock Township, un township, situé dans le comté de Berks.
 Brecknock Township, un township du comté de Lancaster.

Homonymie de townships